Jan Zaręba – polski biskup rzymskokatolicki
 Jan Zaręba – zielarz irydolog